Mathewsoconcha albocincta är en snäckart som beskrevs av Preston 1913. Mathewsoconcha albocincta ingår i släktet Mathewsoconcha och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
albocincta